Het WTA-tennistoernooi van Auckland (officieel ASB Classic) van 2014 vond plaats van 30 december 2013 tot en met 4 januari 2014 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Het was de 29e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Agnieszka Radwańska was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Roberta Vinci kwam niet voorbij de eerste ronde. De Italiaanse veterane moest het hoofd buigen voor de zestienjarige Ana Konjuh uit Kroatië.

De finale werd uitgevochten tussen twee voormalige nummers een van de wereldranglijst. Het tweede reekshoofd Ana Ivanović uit Servië won het toernooi. Zij versloeg in de eindstrijd de ongeplaatste Amerikaanse Venus Williams in drie sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Auckland op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel, de eerste sinds meer dan twee jaar.

De Belgische Kirsten Flipkens bereikte de halve finale, waarin ze de duimen moest leggen voor haar partner in het dubbelspel, Ana Ivanović. Haar landgenote Yanina Wickmayer moest al in de eerste ronde haar meerdere erkennen in kwalificante Kristýna Plíšková.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale

| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Karin Knapp
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=63
| RD1-score01-3=62
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Julia Görges
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=7

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= Anett Kontaveit
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=3
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Sachie Ishizu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Karolína Plíšková
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Paula Ormaechea
| RD1-score06-1=62
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Mónica Puig
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Kirsten Flipkens
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= Lucie Šafářová
| RD1-score09-1=62
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ayumi Morita
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Alexandra Cadanțu
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0r
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Kurumi Nara
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Johanna Larsson
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=0
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Alison Riske
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=62
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Ana Ivanović
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=7
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Julia Görges
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= Sachie Ishizu
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Karolína Plíšková
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Kirsten Flipkens
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= Ayumi Morita
| RD2-score05-1=0
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Kurumi Nara
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Johanna Larsson
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Ana Ivanović
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= Sachie Ishizu
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=5
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Kirsten Flipkens
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=7
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Kurumi Nara
| RD3-score03-1=2
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= Ana Ivanović
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3
| RD4-team01= Kirsten Flipkens
| RD4-score01-1=0
| RD4-score01-2=63
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= Ana Ivanović
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3= 
}}

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Cara Black en Anastasia Rodionova had de laatste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Black speelde samen met de Nieuw-Zeelandse Marina Erakovic. Dit team was als tweede geplaatst, maar werd al in hun openingspartij geklopt.

Het eerste reekshoofd, het Tsjechische koppel Andrea Hlaváčková en Lucie Šafářová, bereikte de tweede ronde, waarin ze verloren van de latere winnaressen.

Het ongeplaatste Noord-Amerikaanse duo Sharon Fichman / Maria Sanchez''', dat eerder in het toernooi al het eerste en het vierde reekshoofd had bedwongen, won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als derde geplaatste koppel Lucie Hradecká (Tsjechië) en de Nederlandse Michaëlla Krajicek in de match-tiebreak. Het was voor beiden de eerste WTA-titel.

De Belgische Kirsten Flipkens speelde samen met Ana Ivanović (Servië). Zij hadden via een wildcard toegang tot het toernooi gekregen. Zij bereikten de tweede ronde, waarin zij werden uitgeschakeld door het derde reekshoofd Hradecká/Krajicek.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Auckland 2014
Auckland